Восьмой этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов прошёл на катке Тиалф в Херенвене (Нидерланды) с 14 по 15 февраля 2009 года.

Календарь

Победители и призёры

Среди мужчин

Среди женщин

Источники 

Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Февраль 2009 года
Спорт в Нидерландах в 2009 году